Montfaucon (Aisne)
 Montfaucon (Doubs)
 Montfaucon (Gard)
 Montfaucon (Lot)

Desambiguações de topônimos